Pyšma může znamenat:

 Pyšma (řeka) — řeka ve Sverdlovské a Ťumeňské oblasti v Rusku, přítok Tury
 Pyšma (Sverdlovská oblast) — vesnice ve Sverdlovské v Rusku

Související články 
 Verchňaja Pyšma — město ve Sverdlovské v Rusku